MKK steht für:
 Main-Kinzig-Kreis, Landkreis in Hessen
 Main-Kinzig-Kliniken, Krankenhausverbund im Main-Kinzig-Kreis
 Molokai Airport auf Molokai im US-Bundesstaat Hawaii (IATA-Code)
 Mühlenkreiskliniken, Klinikverbund im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt
 Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund

MKK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Main-Kinzig-Kreis

mkk steht für:
 Byep (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung